

Geografia
Codrington – villaggio situato sull'isola di Barbuda

Persone
Alfred Codrington – generale inglese
Edward Codrington – ammiraglio britannico
Giovanni Codrington – velocista olandese
Nigel Codrington – ex calciatore guyanese
Robert Henry Codrington – antropologo e missionario anglicano britannico